Wetterkreuz steht für:
 Wetterkreuz, als Wettersegen aufgestelltes Kreuz
 Wetterkreuz (Bergbau), eine technische Anlage im Bergbau zur Wettertrennung von Frisch- und Abwettern

Wetterkreuz bezeichnet folgende geographischen Objekte, meist Wegkreuze:
 Wetterkreuz (Tauberbischofsheim), Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Wetterkreuz (Wachenheim), Wachenheim an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Wetterkreuz steht für folgende Berge bzw. Berggipfel:
 Wetterkreuzberg, Berg des Mittelgebirgszugs Haardt, Ostrand des Pfälzerwaldes, Rheinland-Pfalz
 Wetterkreuz (Stubaier Alpen), Gipfel in den Stubaier Alpen bei Hochoetz, Ötztal, Tirol